La liste de savants fous regroupe des personnages de fiction illustrant le « savant fou », lieu commun et stéréotype des œuvres de fiction populaires, qui peut être distrait et inoffensif (comme les professeurs Nimbus ou Tournesol) ou au contraire méchants et dangereux (comme les docteurs Jekyll dans sa personnalité de M. Hyde, Mabuse ou Folamour).

Littérature 

 Faust, héros d'un conte populaire allemand du , apparaissant dans de nombreuses œuvres postérieures. L'histoire raconte le destin d'un savant, Faust, déçu par l'aporie à laquelle le condamne son art, contractant un pacte avec le Diable.
 Les savants de l'île volante de Laputa dans Les Voyages de Gulliver de l'Irlandais Jonathan Swift (1721).
 Le docteur Victor Frankenstein, dans Frankenstein, par la Britannique Mary Shelley (1818).
 Dans l'univers du Français Jules Verne :
 Le capitaine Nemo (1869). En fait plus dangereux que « fou » ou « méchant », Nemo fuit le monde et les hommes plus qu'il ne veut les changer ou les détruire : il est à ce titre non seulement un exemple de savant fou (ou plutôt dangereux) mais aussi et surtout un archétype du misanthrope.
 Le docteur Ox (1874), qui n'hésite pas à expérimenter un gaz sur les paisibles habitants de Quiquendone.
 Le Docteur Schultze dans Les Cinq Cents Millions de la Bégum (1879). Avec sa fortune héritée d'une bégum, il bâtit Stahlstadt (la Cité de l'Acier), ville dévolue à la mort car servant à la construction de canons et faisant vivre ses habitants ouvriers dans des conditions mortifères. Ce professeur allemand est dépeint comme antifrançais et belliciste.
 Robur le Conquérant (1886), terrorisant la planète à bord de son invention l'Albatros, sorte de bateau à hélices lui permettant de vivre dans le ciel. On retrouvera le savant dans Maître du monde, publié en 1904.
 Le docteur Rapperschwyll, dans la nouvelle L'Homme le plus doué du monde, par l'Américain Edward Page Mitchell (1879). Rapperschwyll est le premier cybernéticien, il remplace le cerveau d'un simple d'esprit par une mécanique inspirée de l'horlogerie et des travaux de Charles Babbage. Sa créature devient alors le plus important conseiller du tsar et prévoit la conquête de l'Europe et du monde.
 Le Docteur Jekyll, par l'Écossais Robert Louis Stevenson (1886).
 Le Professeur Moriarty, mathématicien et ennemi emblématique de Sherlock Holmes, par l'Écossais Arthur Conan Doyle (1887).
 Dans l'univers du Britannique Herbert George Wells :
 Le docteur Moreau (1896).
  dans L'Homme invisible (1897).
 Le docteur Cornélius, par le Français Gustave Le Rouge (1912).
 Le Docteur Fu Manchu, savant asiatique créé en 1912 par le romancier britannique Sax Rohmer. Ce personnage a participé à la crainte en occident du « Péril jaune ».
 Le Canaque, créé par le Français Gaston Leroux dans Chéri-Bibi (1913). C'est un ancien professeur de chirurgie condamné pour meurtres et anthropophagie. Ce génial précurseur de la chirurgie plastique (tout comme le docteur Cornélius Kramm) change les traits de Chéri-Bibi en lui donnant ceux de Maxime du Touchais.
 Le Docteur Mabuse, par le Luxembourgeois Norbert Jacques (1921).
 Otto Hantzen, dans Les Mystères de Demain du Français Paul Féval fils et H. J. Magog. C'est un savant fou allemand, ayant pour complice Yogha, une hindoue mystique.
 Le Docteur Gogol dans Les Mains d'Orlac de l'Allemand Karl Freund (1935). Il greffe au pianiste Stephen Orlac, victime d'un accident lui ayant fait perdre ses mains, celles d'un assassin fraîchement guillotiné. À la suite, le musicien sombre progressivement dans la folie, se demandant s'il n'a pas hérité du penchant criminel du tueur exécuté.
 Morel, du roman L'Invention de Morel, écrit par l'Argentin Adolfo Bioy Casares et paru en 1940. Il s'agit d'un classique de la littérature fantastique du .
 Patrcik Cory du roman , de l'Américain Curt Siodmak (1942).
 Le docteur No, par le Britannique Ian Fleming (1958).
 Le docteur Folamour, par le Britannique Peter George (1958) puis Stanley Kubrick (1964).
 L'Ombre Jaune, un personnage de la série Bob Morane du romancier belge Henri Vernes.
 Le docteur Trouvère, dans L'énergie du désespoir, roman de Pierre Boulle (1981).
 , héroïne d'une série de livres pour enfants, créée par l'Américain .

Série 
 Davros dans Doctor Who est un mégalomane qui croit que par ses créations, les Daleks, il peut devenir le maître suprême de l'univers. Il est un scientifique brillant qui a démontré la maîtrise de robotique, la métallurgie, la chimie, l'intelligence artificielle, le clonage, le génie génétique, la biologie, la physique, la tactique militaire et la cybernétique.
 Le Docteur Cowembé dans Chuck (série télévisée) qui travaille pour L'Alliance et ayant fait des recherches sur la régénération Cellulaire et le Docteur Wheelwhright qui a conçu une toxine faisant faire des visions d'horreur.
 Le Docteur Walter Bishop dans la série américaine Fringe, il se crée un passage dans un monde parallèle pour sauver son fils, puis se fait enlever une partie du cerveau pour tout oublier. Il résout les mystères paranormaux pour le FBI.
 Le Docteur Horrible, dans Dr. Horrible's Sing-Along Blog, web-série réalisée en 2008 sous forme de comédie musicale, écrite et réalisée par l'Américain Joss Whedon.

Films 
 Le docteur Caligari, dans Le Cabinet du docteur Caligari, par l'Allemand Robert Wiene (1919).
 Le docteur Warren, dans Le Crime du docteur Warren de l'Allemand Friedrich Wilhelm Murnau (1920). Librement inspiré de Docteur Jekyll et M. Hyde, le film met en scène ce scientifique se transformant involontairement en une monstrueuse créature du nom de Mr. O'Connor, commettant des crimes, à cause d'un buste de Janus.
 , dans Metropolis, par l'Américain Fritz Lang (1927).
 Le  dans La Fiancée de Frankenstein, film de l'Américain James Whale, sorti en 1935.
 Docteur Cyclope, qui réduit des êtres humains, dans son laboratoire de la jungle péruvienne (1940) par l'Américain Ernest B. Schoedsack.
 Le docteur Carruthers, dans La Chauve-souris du diable, réalisé par l'Américain Jean Yarbrough, sorti en 1940. Par esprit de vengeance, il crée et élève des chauve-souris géantes capables de tuer ceux qui utiliseront une lotion spéciale à base de fragrance tibétaine.
 Le docteur Ralph Benson, dans The Mad Doctor of Market Street, réalisé par l'Américain Joseph H. Lewis, sorti en 1942.
 Le docteur Mannering dans Frankenstein rencontre le loup-garou, de l'Américain Roy William Neill sorti en 1943
 Le docteur Edelman dans La Maison de Dracula, réalisé par l'Américain Erle C. Kenton et sorti en 1945.
 Le professeur Gerald Deemer dans Tarantula ! par le Britannique Leo G. Carroll (1955)
 Le docteur Cal Meacham dans Les Survivants de l'infini, réalisé par l'Américain Joseph M. Newman et sorti en 1955.
 Le docteur Génessier dans Les Yeux sans visage qui fait enlever de jeunes femmes pour greffer leur visage sur celui de sa fille, interprété par Pierre Brasseur.
 Le docteur Phibes dans L'Abominable Docteur Phibes et sa suite Le Retour de l'abominable Docteur Phibes tous deux réalisés par Robert Fuest en 1971 et 1972, interprété par Vincent Price.
 Susan Tramp, dans L'Invasion des femmes abeilles par l'Américain Denis Sanders (1973).
 Frederick Frankenstine, l'arrière petit-fils du docteur Frankenstein dans  Frankenstein Junior, film comique de Mel Brooks(1974).
 Docteur Frank-N-Furter, dans The Rocky Horror Picture Show, film musical de l'Américain Jim Sharman, sorti en 1975.
 J. Frank Parnell, dans La Mort en prime par le Britannique Alex Cox (1984).
 Le professeur Emmett Brown, dans la trilogie Retour vers le futur des Américains Bob Gale et Robert Zemeckis (1985).
 Le professeur Logan dans Le Jour des morts-vivants (1985) de George Romero qui se livre à de dérangeantes expériences sur des zombis qu'il nourrit de chair humaine. Son meilleur cobaye est capable d'accomplir des tâches simples (décrocher un téléphone, tenir un rasoir, faire un salut militaire) et d'articuler des semblants de paroles. Logan est surnommé « Frankenstein » par son entourage.
 Le professeur Seth Brundle, dans La Mouche du Canadien David Cronenberg (1986) .
 Jeffrey Franken, dans Frankenhooker de Frank Henenlotter (1990).
 Herman Varnick, dans Beethoven de l'Américain Brian Levant (1992).
 Le docteur Jane Tiptree, dans Carnosaur par l'Américain Adam Simon et Darren Moloney (1993).
 Le docteur Finkelstein, dans L'Étrange Noël de monsieur Jack de l'Américain Henry Selick (1993).
 Le docteur Kill, qui opère les jeunes filles qu'il kidnappe afin de les transformer en tueuses sanguinaires dans Attack of serial killers from outer space, du Français Richard J. Thomson (1994).
 Edward Nygma dans Batman Forever de l'Américain Joel Schumacher (1995).
 Le docteur Brackish Okun dans Independence Day (1996) et sa suite Independence Day: Resurgence (2016) : il est déconnecté de la réalité (dans le premier film, il est tout excité que l'engin extra-terrestre capturé à Roswell en 1947 se soit activé tout seul, ce qui provoque la colère du Président des États-Unis alors que des millions d'Américains viennent de trouver la mort ; dans le second film, il sort du coma et se remet immédiatement au travail en blouse d'hôpital, avec les fesses à l'air), et il conçoit des inventions dangereuses, comme son super-laser dans le second film.
 Casanova Frankenstein dans Mystery Men, comédie réalisé par Kinka Usher et sorti en 1999. Elle est basée sur la série de comics de Bob Burden.
 Le docteur Totenkopf, dans Capitaine Sky et le monde de demain par l'Américain Kerry Conran (2004).
 Le docteur Lawrence Gordon, dans Saw, série de films américo-australo-canadien alliant le film d'horreur, le film policier et le thriller créée par James Wan et Leigh Whannell en 2004.
 Gwen Grayson / Royal Pain dans L'École fantastique (Sky High), réalisé par l'Américain Mike Mitchell en 2005.
 Docteur Josef Heiter dans la trilogie de films d'horreur The Human Centipede (2009, 2011 et 2014), du Néerlandais Tom Six.
 Oswald Whistler dans Professeur Layton et la Diva éternelle (2009).
  Hoenneger dans Wolfman ou Le Loup-garou (au Québec), réalisé par l'Américain Joe Johnston et sorti en 2010. Ce médecin allemand travaillait dans un asile d'aliénés et utilisait la torture médicale pour traiter ses patients. Le film est un remake de The Wolfman réalisé en 1941 par l'Américain George Waggner.
 Le docteur Olsen dans La Vie de croisière de Zack et Cody (2011), par l'Américain Sean McNamara.

Bandes dessinées 
 Aventures du Professeur Nimbus.
 Dans l'univers d'Hergé :
 Dans Les Aventures de Tintin :
 Le Docteur J. W. Müller, un des ennemis de Tintin (1937).
 Philippulus le Prophète (L'Étoile mystérieuse), ancien collaborateur du professeur Calys à l'observatoire, devenu fou et annonçant la fin du monde dans les rues de Bruxelles.
 De manière générale les savants de la série, s'ils ne sont pas tous foncièrement dangereux, sont pour la plupart déphasés avec la réalité. Au point que ce même Calys enrage que la météorite qui aurait pu provoquer un cataclysme planétaire ne soit pas tombé sur Terre, ses prévisions scientifiques ne se réalisant donc pas.
 Même le Professeur Tournesol conçoit dans L'Affaire Tournesol une arme utilisant les ultrasons, pouvant provoquer des conflits mondiaux si elle tombait entre de mauvaises mains. Il préfère alors détruire ses plans, montrant qu'il a encore suffisamment les pieds sur Terre pour ne pas basculer dans la folie.
 Le savant fou, chef des pirates dans Le « Manitoba » ne répond plus, série « Le Rayon du Mystère » des aventures de Jo & Zette Legrand, par Hergé (1938).
 Dans la série Blake et Mortimer :
 Dans les albums par Edgar P. Jacobs :
 Le professeur Jonathan Septimus, dans La Marque jaune (1953-1954) et L'Onde Septimus (2013)
 Le professeur Miloch Georgevitch, dit Miloch, dans S.O.S. Météores (1958-1959) et Le Piège diabolique (1960-1961).
 Dans ceux par d'autres auteurs :
 Le Docteur Voronov qui est responsable de la clinique du KGB à Baïkonour dans La Machination Voronov (scénarisé par Yves Sente et dessiné par André Juillard).
 Ainsi que les admirateurs du professeur Septimus poursuivant les travaux de ce dernier dans L'Onde Septimus (scénarisé par Jean Dufaux et dessiné par Antoine Aubin et Étienne Schréder).
 Tout comme le professeur Philip Mortimer (personnage créé par Edgar P. Jacobs) qui dans cet album reprend lui aussi ces travaux. Il suit des objectifs philanthropiques, mais abandonne finalement son idée quand il se rend compte de sa dangerosité.
 Dans la série Spirou et Fantasio :
 Savants créés par André Franquin :
 Zorglub, alias Bulgroz, antagoniste récurrent de la série, créé avec Michel Greg (1959).
 Le comte de Champignac, un des principaux protagonistes, des mêmes créateurs (1950).
 Le professeur Samovar (1948).
 Le Professeur Sprtschk de Franquin, dans l'album Le voyageur du Mésozoïque (1957).
 Par Jean-David Morvan et José Luis Munuera :
 Miss Flanner, ancienne condisciple de Champignac et de Zorglub, qui ont tous deux été amoureux d'elle (2004).
 Dans l'univers de Jacques Tardi :
 Louis-Ferdinand Chapoutier et son assistant Carlo Gelati, dans Le Démon des glaces (1974), qui œuvraient pour le bien de l'humanité. Mais ne se sentant pas reconnus, œuvrent à sa destruction grâce à un sous-marin sophistiqué.
 De nombreux savants, pour la plupart fous, apparaissent dans Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, série créée en 1976 (voir cette liste), comme ;
 Philippe Boutardieu, qui ramène à la vie un ptérodactyle, qui sème la terreur dans Paris dans Adèle et la Bête (1976).
 Robert Espérandieu, au centre de l'épisode Le Savant fou (1977), qui compte se servir d'un pithécanthrope ramené à la vie à des fins guerrières.
 Le professeur Dieuleveult, qui haït profondément l'héroïne sans raison apparente et qui finit par devenir l'antagoniste principal à partir de Momies en folie (1978).
 Le docteur Émile Mule, qui dans Le Mystère des profondeurs (1998) fait des expériences sur des limules pour régler les problèmes de famine.
 Le docteur Chou, dans Le Labyrinthe infernal (2007), qui a mis au point un produit aux effets mutagènes. Celui-ci est présent dans différents produits que le savant commercialise massivement (médicaments, vins...) et qui génère des effets inquiétants sur ceux qui en consomment.
 Plottigat, ennemi de Mickey Mouse (Ub Iwerks).
 Léonard, dans la bande dessinée éponyme.
 Le professeur Kokk, alias « 3K », dans l'album Tony Sextant chevalier de l'espace, par Ribeira (paru dans Bayard et édité en 1958 par Ciné-Color.)
 Le Professeur Bacterium, dans Mortadel et Filémon. Cas typique du savant fou, il imagine les inventions les plus improbables et le résultat est bien souvent l'inverse de celui attendu.
 Le Maître des loups néo-nazis, dans Fait comme un rat, qui torture Kebra, le fait muter en véritable rat avec son sérum, puis l'expédie dans l'espace avec sa fusée spatiale.

Comics 
 Plusieurs ennemis de Superman :
 Lex Luthor, par Jerry Siegel et Joe Shuster.
 Ultra-Humanite (1940).
 Cedric Rawlings, ennemi de Captain America (1940).
 Docteur Fatalis, par Stan Lee, ennemi des Quatre Fantastiques (1961).
 Quelques personnages de Spider-Man :
 Docteur Octopus, ennemi créé en 1962.
 Le , créée en 1991. Cette psychiatre, inspirée de l'hypnotiseur thérapeutique Frayda Kafka, travaille dans le Ravencroft Institute for the Criminally Insane de New York.
 Curtis « Curt » Connors, alias le Lézard, super-vilain créé en 1963.
 Des ennemis de Batman :
 Jervis Tetch, dit le Chapelier fou, criminel créé en 1948. Obsédé par Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, il est convaincu d'être le Chapelier fou décrit par Lewis Carroll.
 Quelques ennemis des Quatre Fantastiques :
 Le Penseur fou, créé en 1963, génie du mal, spécialisé en robotique, en informatique et en forme de vie synthétique.
 Sivana, ennemi de Captain Marvel (1966).
 Le Docteur Anton Arcane, ennemi de Swamp Thing.
 Calvin Zabo, alias Mister Hyde (1963), basé sur le Mister Hyde du roman de Robert Louis Stevenson. C'est un ennemi de Thor, Daredevil et Spider-Man.

Mangas et animés 

 Le Docteur Tenma dans Astro, le petit robot, par Osamu Tezuka (1952).
 Le Docteur Saruta et le Docteur Weekday dans Phénix, également par Osamu Tezuka (1967).
 Le Docteur Hell dans Mazinger Z par Gō Nagai (1972).
 Dans l'univers d'Akira Toriyama :
 Le Docteur Slump du manga éponyme, (1980).
 Le Docteur Gero de Dragon Ball (1984).
 Le Professeur Souichi Tomoe dans Sailor Moon par Naoko Takeuchi (1992).
 Le Professeur Desty Nova dans les histoires de Gunnm par Yukito Kishiro (1995).
 Le Docteur Kanou dans Tokyo Ghoul
 Hanji Zoë dans Shingeki no Kyogin
 le Docteur Shikishima dans Getter Robot par Ken Ishikawa (1974)
 le Docteur Volks dans Cybernetics Guardian par  (1989)
 le Docteur Kasuminome dans Baoh le visiteur par Hirohiko Araki (1989)
 l'agent spécial Kazuo Shiroyama et le Docteur Shuzo Saionji dans Cyber City Oedo 808 par Yoshiaki Kawajiri (1990-1991)
 le Docteur Ichihara dans Angel Cop (1989)
Okabe Rintarou dans Steins;Gate (2011)
 Taiyō et Tsuki dans  (2019)

Dessins animés 
 Le Professeur Frink dans Les Simpson
 Anton Sevarius dans Gargoyles, les anges de la nuit
 Baxter Stockman, dans les Tortues Ninja par Kevin Eastman et Peter Laird (1990).
 Tarentula dans Animutants par Jonathan Goodwill (1996) : il a un rire maniaque, conspire souvent et invente multiples machines et poisons. Il a également reprogrammé des maximals comme prédators.
  Alphonse Mephisto dans South Park par Trey Parker et Matt Stone (1997).
 Le professeur Plutonium, dans la série Les Supers Nanas (1998), par Craig McCracken, est un exemple de « savant fou raisonnable » : ses idées sont folles, absurdes et déraisonnables ; il n'en maîtrise jamais le déroulement. On sait par un épisode qu'il a été un enfant turbulent excité à l'idée de faire des choses dangereuses avec des produits chimiques. Pourtant, il est aussi le personnage « raisonnable » et « adulte » de la série. Il symbolise la science telle qu'elle est perçue depuis le  : sérieuse en apparence mais capable, sans s'en rendre compte, de provoquer des cataclysmes (et parfois d'heureux événements inattendus).
 Le Professeur Hubert Farnsworth de la série Futurama, par Matt Groening (1999).
 Le professeur Wolksnocker dans South Park, le film par Trey Parker (1999).
 Le docteur Drakken dans Kim Possible par Mark McCorkle et Bob Schooley (2002).
 Le docteur Jumba Jookiba dans Lilo et Stitch par Dean DeBlois et Chris Sanders (2002).
 Franz Hopper et Jérémie Belpois dans Code Lyoko (2003) (par Carlo de Boutiny, Thomas Romain et Tania Palumbo) bien que dans les deux cas, il y ait des particularités inhabituelles : Jérémie n'a en effet que , et Franz Hopper ne songeait pas à mettre qui que ce soit en danger avec ses inventions, mais au contraire à sauver le monde d'un projet militaire. Tous deux sont cependant associés à des savants fous (dans Marabounta, Jérémie est qualifié de « Frankenstein ») et ont créé des inventions dangereuses qui se sont retournées contre eux (XANA pour Franz Hopper et la Marabounta pour Jérémie).
 Le Docteur Animo dans Ben 10 par , Joe Casey, Joe Kelly et Steven T. Seagle (2005).
 Prétorius dans The Mask, la série animée, un savant fou qui souhaite s'emparer du Masque pour l'aider dans des expériences qui menaceraient la vie de plusieurs centaines de personnes, soi-disant pour le bien de la science.
 Jack Spicer dans Xiaolin Showdown. Contrairement à la version classique, Jack est un adolescent, bien que doué en mécanique. Il est aussi une véritable parodie du genre, étant plutôt maladroit et assez incompétent.
 Heinz Doofenshmirtz dans Phinéas et Ferb, est un savant fou qui souhaite s'emparer du secteur des Trois États. Son ennemi juré est Perry l'ornithorynque. Il est très maladroit et incompétent
 Le professeur Kamikazie (de Robotboy) qui essaye de capturer Robotboy avec son lèche-botte Constantin.
 Rick Sanchez, de la série d'animation américaine Rick et Morty. Il est une caricature du Professeur Emmett Brown, dans la trilogie Retour vers le futur.
 Professeure Mary Lou Larue, la plus intelligente des Zous de Zouville, dans Horton.

Jeux vidéo 

 Le docteur Albert W. Wily, de la série Mega Man par Keiji Inafune (1987).
 Le docteur Fred Edison, dans Maniac Mansion par Ron Gilbert (1987) et Maniac Mansion: Day of the Tentacle par Dave Grossman et Tim Schafer (1993).
 Le docteur Devil, dans la série de jeu Wagyan Land (1989).
 Le docteur Brainius, dans le jeu Dynowarz: The Destruction of Spondylus (1990).
 Le docteur Gordon Bruford, dans le jeu Run Saber (1993).
 Dans la série des Sonic :
 Le docteur Eggman/Robotnik/Pinga, par Yuji Naka, Naoto Ōshima, et Hirokazu Yasuhara (1991).
 Le docteur Eggman Nega, double et descendant du Docteur Eggman, apparaît dans les Series Sonic Rush et Sonic Rivals
 Dans la série Final Fantasy :
 Le docteur Lugae, dans Final Fantasy IV par Hironobu Sakaguchi, Takashi Tokita, Nobuo Uematsu et Yoshitaka Amano (1991).
 Le professeur Hojo, dans Final Fantasy VII par Hironobu Sakaguchi, Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura, Kazushige Nojima, Yusuke Naora et Nobuo Uematsu (1997).
 Le docteur Funfrock dans la série des Little Big Adventure par Frédérick Raynal (1994).
 Le docteur Warumon, dans le jeu Pop'n TwinBee: Rainbow Bell Adventures (1994).
 Ludger Brink, de The Dig par  (1995).
 Le docteur Willard dans Tomb Raider 3 (1998). Ce biologiste ambitionne de se servir d'une météorite mutagène tombée en Antarctique pour générer une nouvelle race d'hommes mutants, poursuivant l'évolution de l'être humain évoquée par Charles Darwin.
 Jon Irenicus, de Baldur's Gate II: Throne of Bhaal par BioWare (2000).
 Dans la série Super Mario :
 Le Professeur Karl Tastroff dans Luigi's Mansion (2002).
 Gracowitz, de la série Mario and Luigi par Shigeru Miyamoto et Tetsuo Mizuno (2003).
 Le professeur Stolos, clone du vrai Stolos dans Advance Wars: Dark Conflict par Takehiro Izushi et Tohru Narihiro (2008).
Le medic de Team fortress 2 est un médecin fou, qui torture ou tue ses patient (d'après les dialogues de meet the medic il aurait enlever le squelette d'un patient lui faisant perdre sa licence)
Docteur Neo Cortex de l'univers de la série de jeux vidéo Crash Bandicoot.

Savants fous